António Neyrot (em italiano: Antoni Neyrot) (Rivoli, 1425 - 10 de Abril de 1460) foi um italiano, sacerdote dominicano, e beatificado mártir .

Biografia 
Anthony Neyrot nasceu no Rivoli, em Piemonte, Itália, e entrou nos dominicanos . Depois de completar seus estudos, ele foi ordenado e viveu por um tempo em Florença. Inquieto, ele pediu para uma mudança de missão e foi enviado para a Sicília. Ainda insatisfeito, ele partiu para Nápoles. Nesta viagem, o navio foi capturado pelos mouros piratas e foi levado para o norte da África.

Ele então, a fim de comprar sua liberdade e para aí se casar, negou a sua fé católica.

Mas, arrependido, aguardou por o Domingo de Ramos de 1460 e publicamente proclamou o seu arrependimento. O rei local ficou tão indignado que ordenou que ele fosse apedrejado até a morte. Foi morto na Quinta-Feira Santa desse ano. 

O seu culto foi aprovado pelo Papa Clemente XIII em 22 de Fevereiro de 1767.

O seu corpo foi recuperado para Itália e está num túmulo, na sua terra natal, que se tornou um local de peregrinação.

Ligações externas 
 Santo António Neyrot, mártir, +1460, evangeizo.org, 10 de Abril de 2013

Santos da Itália
Religiosos da Ordem dos Dominicanos da Itália
Beatos dominicanos
Mártires